A 2020-as FIA Formula–3 bajnokság a sorozat második versenyszezonja volt. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szankcionálta. A szezon Bahreinben vette volna kezdetét venni március 21-én, azonban a koronavírus-járvány miatt a versenyt elhalasztották, ezért július 4-én kezdődött Spielbergben, a szezon utolsó versenyét pedig szeptember 13-án rendezték meg Mugellóban. A bajnokság fordulóit a Formula–1 betétfutamaiként rendezik meg.

A bajnokság címvédője Robert Svarcman volt, aki az FIA Formula–2 bajnokságban folytatta a pályafutását. A bajnoki címet az ausztrál Oscar Piastri szerezte meg.

Tesztek 
A szezon előtti kollektív teszteket március 1. és március 3-a között tartották a Bahrain International Circuit versenypályán.

Csapatok és versenyzők 
A következő csapatok és versenyzők vettek részt az idényben. Az összes nevező egyenlő Dallara F3 2019-es autóval teljesítette az évet, amelyekben egy 3,4 literes Mecachrome V6-os szívómotor volt található. A sorozat gumibeszállítója az olasz Pirelli volt. A rajtszámokat az előző év konstruktőri tabelláján elért helyezések alapján adták ki. Ennek megfelelően a Prema Racing csapata kapta az 1–2–3-as, míg a Campos Racing a 29–30–31-es leosztást, a 13-ast pedig alapból nem adták ki.

Átigazolások

Csapatváltások 
  Logan Sargeant; Carlin pilóta → Prema Racing pilóta
 Sebastián Fernández; Campos Racing pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Liam Lawson; MP Motorsport pilóta → Hitech Grand Prix pilóta
 Max Fewtrell; ART Grand Prix pilóta → Hitech Grand Prix pilóta
 David Beckmann; ART Grand Prix pilóta → Trident pilóta
 Lirim Zendeli; Sauber Junior Team by Charouz pilóta → Trident pilóta
 Bent Viscaal; HWA Racelab pilóta → MP Motorsport pilóta

Újonc pilóták 
 Théo Pourchaire; ADAC Formula–4, US Racing-CHRS pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Alekszandr Szmoljar; Formula Renault Európa-kupa, R-ace GP pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Oscar Piastri; Formula Renault Európa-kupa, R-ace GP pilóta → Prema Racing pilóta
 Jack Doohan; Euroformula Open, Double R Racing pilóta → HWA Racelab pilóta
 Enzo Fittipaldi; Formula Regionális Európa-bajnokság, Prema Powerteam pilóta → HWA Racelab pilóta
 Frederik Vesti; Formula Regionális Európa-bajnokság, Prema Powerteam pilóta → Prema Racing pilóta
 Olli Caldwell; Formula Regionális Európa-bajnokság, Prema Powerteam pilóta → Trident pilóta
 Sophia Flörsch; Formula Regionális Európa-bajnokság, Van Amersfoort Racing pilóta → Campos Racing pilóta
 David Schumacher; Formula Regionális Európa-bajnokság, US Racing pilóta → Charouz Racing System pilóta
 Igor Fraga; Formula Regionális Európa-bajnokság, DR Formula pilóta → Charouz Racing System pilóta
 Roman Staněk; Formula Regionális Európa-bajnokság, Prema Poweteram pilóta → Charouz Racing System pilóta
 Calan Williams; Euroformula Open, Fortec Motorsport pilóta → Jenzer Motorsport pilóta
 Matteo Nannini; Arab Formula–4-es bajnokság, Xcel Motorsport pilóta → Jenzer Motorsport pilóta
 Clément Novalak; Brit Formula–3-as bajnokság, Carlin pilóta → Carlin pilóta
 Enaam Ahmed; Japán Formula–3-as bajnokság, B-Max Racing Motopark pilóta → Carlin pilóta
 Camaron Das; Toyota Racing Series, M2 Competition pilóta → Carlin pilóta
 Dennis Hauger; Olasz Formula–4-es bajnokság, Van Amersfoort Racing pilóta → Hitech Grand Prix pilóta
 Lukas Dunner; Euroformula Open, Teo Martín Motorsport pilóta → MP Motorsport pilóta

Távozó pilóták 
 Christian Lungaard; ART Grand Prix pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, ART Grand Prix pilóta
  Marcus Armstrong; Prema Racing pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, ART Grand Prix pilóta
  Robert Svarcman; Prema Racing pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Prema Racing pilóta
 Jehan Daruvala; Prema Racing pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Carlin pilóta
 Cunoda Júki; Jenzer Motorsport pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Carlin pilóta
 Pedro Piquet; Trident pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Charouz Racing System pilóta
 Felipe Drugovich; Carlin pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, MP Motorsport pilóta
 Natori Teppei; Carlin pilóta → Super Formula Lights, Toda Racing pilóta
 Jüri Vips; Hitech Grand Prix pilóta → Super Formula, Team Mugen pilóta
 Leonardo Pulcini; Hitech Grand Prix pilóta → Nemzetközi GT Open bajnokság, Imperiale Racing pilóta
 Dzse Dzsefej; Hitech Grand Prix pilóta → Euroformula Open, CryptoTower Racing pilóta
 Andreas Estner; Jenzer Motorsport pilóta → Euroformula Open, Van Amersfoort Racing pilóta
 Fabio Scherer; Sauber Junior Team by Charouz pilóta → DTM, Audi Sport Team WRT pilóta
 Raoul Hyman; Sauber Junior Team by Charouz pilóta → visszavonult
 Keyvan Andres; HWA Racelab pilóta → ?
 Simo Laaksonen; MP Motorsport pilóta → ?

Versenyzőcserék

Szabályváltozások 
 Változott a sprintfutamok szisztémája: Ezentúl az első 8 helyett, az első 10 helyezett indul fordított sorrendben, tehát a főverseny győztese a 10., míg annak a 10. helyezettje az élről startolhat.
 Továbbá változott ugyancsak a sprintfutamok pontrendszere is. Innentől fogva 8 helyett, 10 pilóta részesül bajnoki egységben. A főfutamok lebonyolítása és pontrendszere viszont változatlan marad.
Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenynaptár 
2019. szeptember 17-én az FIA közzétette a Formula–3-as versenynaptárat, amelyet aztán többször is módosítani kellett.

Az alábbi versenyek törlésre kerültek a koronavírus-járvány miatt.

Változások
 Mivel a koronavírus-járvány következtében több verseny elhalasztásra vagy törlésre került. 2020 júniusában A Formula–1 bejelentette a módosított versenynaptárát, amelyet a kísérőszériák is követtek. Ennek megfelelően Ausztriában és Nagy-Britanniában például négyszer is pályára gurult a mezőny.
 2020. július 10-én a Formula–1 bejelentette a mugellói és szocsi versenypálya érkezését, ezek közül a Formula–3 csak az olasz aszfaltcsíkon szerepelt.

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer

Versenyzők 

Megjegyzések:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.
‡ — A második osztrák forduló első versenyét félbe kellett szakítani a heves esőzések miatt. A mezőny nem teljesítette a versenytáv 75%-át, így mindössze fél pontokat osztottak ki.

Csapatok 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.
‡ — A második osztrák forduló első versenyét félbe kellett szakítani a heves esőzések miatt. A mezőny nem teljesítette a versenytáv 75%-át, így mindössze fél pontokat osztottak ki.

Megjegyzések 
 - Sebastián Fernández venezuelai pilóta, de spanyol licencel versenyez.
 - Clément Novalak francia-svájci pilóta, de brit licencel versenyez.
 - A csapat 2020-ra elhagyta a Sauber Junior Team elnevezést, és hivatalos nevükön, Charouz Racing Systemként vannak fent a nevezési listán.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Théo Pourchaire kapta, mivel Jake Huges a legjobb 10-en kívül zárt. 
 - Bent Viscaal nyerte a versenyt, de utólag 5 másodperces büntetést kapott.
 - Alekszandr Szmoljar nyerte a versenyt, de utólag 5 másodperces büntetést kapott.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Oscar Piastri kapta, mivel Dennis Hauger a legjobb 10-en kívül zárt. 
 - A leggyorsabb körért járó pontot Théo Pourchaire kapta, mivel Jake Hughes a legjobb 10-en kívül zárt. 
 - A leggyorsabb köridőtt Théo Pourchaire futotta az időmérőn, azonban 5 helyes rajtbüntetést kapott indokolatlanul lassú közlekedésért, így a pole-pozíciót végül Liam Lawson szerezte meg.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Frederik Vesti kapta, mivel Alex Peroni a legjobb 10-en kívül zárt. 
 - A leggyorsabb körért járó pontot Alekszandr Szmoljar kapta, mivel Clément Novalak a legjobb 10-en kívül zárt.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Formula–3 hivatalos honlapja

Formula–3
Formula–3